Stinka ist der Name

folgender Personen:

 André Stinka (* 1965), deutscher Politiker
 Dieter Stinka (* 1937), deutscher Fußballspieler und -trainer

mehrerer Orte (ukrainisch Стінка) in der Ukraine:
 in der Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk, siehe Stinka (Kupjansk)
 in der Oblast Lwiw, Rajon Solotschiw, siehe Stinka (Solotschiw)
 in der Oblast Poltawa, Rajon Tschutowe, siehe Stinka (Tschutowe)
 in der Oblast Sumy, Rajon Sumy, siehe Stinka (Sumy)
 in der Oblast Ternopil, Rajon Butschatsch, siehe Stinka (Butschatsch)